Ballester ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Marie Ballester (* 1959), französischer Comiczeichner, bekannt als Maëster

 Manuela Ballester (1908–1994), spanische Künstlerin, Feministin und Kommunistin
 Pierre Ballester (* 1959), französischer Journalist
 Ugo Ballester, italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Balester